Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1988 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. Het was tevens de eerste WK superbike-ronde ooit. De races werden verreden op 3 april 1988 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Voor de enige keer in de geschiedenis van het wereldkampioenschap superbike werden de uitslagen van de twee races bij elkaar opgeteld om een einduitslag op te stellen. Na veel controverse werd besloten om dit voor volgende races niet meer te doen.

Race 1

Race 2

Totaaluitslag

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Donington